Het Nganasaans (няза тада, njaza tada, vroeger Tavgi-Samojeeds genoemd: Russisch: тавгийский, tavgiski of тавгийско-самоедский, tavgisko-samojedski) is een taal in het noorden van Rusland, gesproken door circa 500 mensen en behorend tot de Samojeedse tak van de Oeraalse taalfamilie. Het is de moedertaal van de Nganasanen.

Het Nganasaans valt in twee hoofddialecten uiteen, te weten het Avam-dialect (Russisch: авамский говор) en het Vadeev-dialect (Russisch: вадеевский говор).

Onderstaand alfabet wordt gebruikt:

Literatuur 
 Wagner-Nagy, Beáta: Chrestomathia Nganasanica. (Studia Uralo-Altaica : Supplementum 10) Szeged, 2002, 306 p. ISBN 963-482-588-5
 Katzschmann, Michael:	Chrestomathia Nganasanica : Texte - Übersetzung - Glossar - Grammatik , Bearbeitung der Nganasanskaja fol'klornaja hrestomatija zusammengestellt von Kazis I. Labanauskas unter Berücksichtigung des Slovar' nganasansko-russkij i russko-nganasanskij. Norderstedt, 2008, 604 p. ISBN 978-3-8370-1121-0

Taal in Rusland
Oeraalse taalfamilie